Bernabeu o Bernabéu è un cognome valenciano e può riferirsi a:

 Antonio Bernabéu (1890-1967) – calciatore e avvocato spagnolo
 David Bernabéu (n. 1975) – ex ciclista su strada spagnolo
 Iker Pajares Bernabeu (n. 1996) – giocatore di squash spagnolo
 Manuel Bernabeu (1920 – ...) – pentatleta spagnolo
 María Bernabéu (n. 1988) – judoka spagnola
 Santiago Bernabéu (1895-1978) – calciatore, allenatore e dirigente spagnolo
 Santiago Bernabéu – stazione della metropolitana di Madrid
 Stadio Santiago Bernabéu – stadio di calcio di Madrid
 Trofeo Santiago Bernabéu – torneo amichevole di calcio